Agua Azul steht für:

 Agua Azul (La Garita Creek), Fluss im US-Bundesstaat Colorado
 Rito Agua Azul (Vallejos Creek), Fluss im US-Bundesstaat Colorado
 Agua Azul Creek (Cerrito Creek), Fluss im US-Bundesstaat Texas
 Cataratas de Agua Azul, Wasserfälle im mexikanischen Bundesstaat Chiapas